Osoby o tym nazwisku:
 Jeppe Kofod – duński polityk
 Peter Kofod – duński polityk i samorządowiec